Фернандиньо () — уменьшительно-ласкательная форма имени Фернанду в португальском языке. Антонимом к этой форме имени является Фернандан (букв. «Большой Фернандо»)

Под таким именем известны:
 Феррейра Ботельо, Фернандо (1913—2018) — бразильский футболист, вратарь
 Дамасио, Элдис Фернандо (род. 1981) — бразильский футболист, полузащитник
 Алвес Санта-Клара, Фернандо (род. 1981) — бразильский футболист, фланговый защитник
 Насименто Косме, Фернандо (род. 1983) — бразильский игрок в мини-футбол, фланговый защитник
 Гальярдо Боржес, Фернандо (род. 1985) — бразильский футболист, фланговый защитник
 Роза, Луис Фернандо (род. 1985) — бразильский футболист, полузащитник
 Перейра да Силва, Луис Фернандо (род. 1985) — бразильский футболист, нападающий
 Консейсан, Фернандо Энрике да (род. 1993) — бразильский футболист, нападающий